Bazovets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бъзовец) :
Bazovets, village bulgare de l'obchtina de Valtchedram, situé dans l'oblast de Montana ;
Bazovets, village bulgare de l'obchtina de Dve mogili, situé dans l'oblast de Roussé.